Die 141. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  141. Reserve-Division (Wehrmacht)
  141. Division (Volksbefreiungsarmee), kämpfte als Teil der 47. Armee im Koreakrieg 1953 in der Schlacht um den Pork Chop Hill, heute eine Reserveeinheit im Shaanxi-Militärdistrikt

Einzelnachweise 

Liste militärischer Divisionen nach Nummern